FWM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort William Hlpt (Regno Unito)